ISMA est un sigle qui désigne :
 Information Security MBA Association, association officielle des étudiants et ALUMNI du Master en sécurité des Systèmes d'Informations donné par l'Institut d'Administration d'entreprise (IAE) à Aix-en-Provence (IAE) et la Haute École Spécialisée de Genève (HES).
 International Securities Market Association, organisation professionnelle des participants aux marchés de taux d'intérêt devenue International Capital Market Association
 International SuperModified Association, série de courses automobiles
  
 International Society of Martial Arts
 Marque déposée par International Service Medical Assistance
 Institut supérieur des Métiers de l'Audiovisuel

Voir aussi 
 Isma ou Ce qui s'appelle rien est le titre d'une pièce de théâtre de Nathalie Sarraute (1970), dans lequel elle raille un tic de langage de certains groupes sociaux français, consistant à ajouter un -a parasite à la fin de certains mots (capitalisma, romantisma, etc.) Claude Hagège note qu'il peut s'agir aussi d'un -eu et qu'il s'est généralisé (bonjour-eu) ; ce tic a été parodié par le trio comique Les Inconnus (ex: Jean-Louis-eu).

Notes et références 

Sigle de 4 caractères